Loranca (Fuenlabrada) - wijk in de gemeente Fuenlabrada binnen de agglomeratie Madrid
 Loranca (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk